

Persone 

 Coulibaly – cognome in lingua bambara comune in Africa occidentale, in particolare in Mali e Costa d'Avorio.
 Vincent Coulibaly – arcivescovo cattolico
 Mamadou Coulibaly – calciatore senegalese
 Senou Coulibaly – calciatore francese
 Ousmane Coulibaly – calciatore maliano
 Lassana Coulibaly – calciatore maliano
 Salif Coulibaly – calciatore maliano vincitore della Coppa d'Africa
 Souleymane Coulibaly – calciatore ivoriano
 Amadou Gon Coulibaly – primo ministro della Costa d'Avorio dal 2017 al 2020
 Amedy Coulibaly – terrorista francese

Pagine correlate 

 Koulibaly
 Mohamed Coulibaly